«Мадонна с Младенцем и четырьмя ангелами» — картина итальянского художника эпохи Возрождения фра Бартоломео из собрания Государственного Эрмитажа.

На картине изображена Мадонна с Младенцем на руках. За её спиной с обеих сторон по два ангела, причём по одному из них с каждой стороны играет на лютне. Над головой Мадонны картуш с надписью и датой (в две строки): MATER DEI / 1515 (Матерь божья). Слева внизу подпись художника (в две строки): BART FLORN’ • ORD • / ṔDICATORVM (Барт[оломео] Флорен[тиец] орд[ен] Проповедников). Справа внизу полустертая подпись-аббревиатура: B•Ō•Ṕ / F.

Как следует из авторской надписи картина написана в 1515 году. Ранняя история её не установлена. В начале XVIII века она принадлежала маркизу дю Шателю в Париже. Затем её приобрёл барон Пьер Кроза. В каталоге 1740 года его собрания картина, несмотря на авторскую подпись, значилась работой , который жил значительно позже указанной на картине даты. Однако в 1763 году с неё была снята гравюра Ш. Симмоно и уже там авторство было указано верно. После смерти Пьера Кроза коллекцию унаследовал его племянник . В 1772 году коллекция барона Тьера, включая и «Мадонну» фра Бартоломео, была выкуплена императрицей Екатериной II и поступила в Эрмитаж .

Выставляется в здании Большого (Старого) Эрмитажа в зале 211.

Первоначально основа картины была деревянная, однако в 1872 году реставратором Н. Сидоровым она была переведена на холст. При переводе с дерева на холст авторский грунт не был сохранён, в результате чего живопись сильно пострадала.

Ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Т. К. Кустодиева указывает, что фигура Мадонны восходит к типу «Мадонны Смирения», имеющему византийское происхождение. Она же указывает, что в Кабинете рисунков Галереи Уффици имеется два подготовительных наброска к эрмитажной картине.

Ряд исследователей отмечали, что изображение «Мадонны с Младенцем» является вариантом фресок, выполненных фра Бартоломео в 1514 году в монастыре (ныне музее) Сан-Марко во Флоренции и приюте Санта-Маддалена в . Кроме того, в собрании музея Сан-Марко имеется два тондо работы фра Бартоломео стилистически очень близких, причем фигура младенца с одного из них практически полностью идентична фигуре младенца с эрмитажной картины. Основным отличием от указанных работ является то, что на фресках и тондо младенец показан прильнувшим к щеке Мадонны, а на эрмитажной картине они мало того что отстранены друг от друга, но и взгляды их разнонаправленны; Т. К. Кустодиева отмечает, что «это величавое движение придаёт полотну совсем иное звучание: Мария здесь не столько мать, сколько владычица, прославляемая окружающими её ангелами». Г. Ф. Вааген счел, что фра Бартоломео в своих работах испытал очень сильное влияние школы Леонардо да Винчи; он же с сожалением констатировал очень плохую физическую сохранность картины.

Примечания

Литература 
 
 

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины художников Италии
Изображения Девы Марии
Картины из собрания Кроза
Ангелы в изобразительном искусстве
Музыка в изобразительном искусстве